

Муніципалітети у Франції 
 Меле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Меле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Меле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Меле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена

Інше 
Меле (провінція Генуя)